Atopophthirus är ett släkte av insekter. Atopophthirus ingår i familjen ekorrlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ekorrlöss
Atopophthirus